Bikar kvenna – per esteso Bikarkeppni kvenna í knattspyrnu ma citata anche come Borguarbikar kvenna e precedentemente Coca Cola bikar kvenna per motivi di sponsorizzazione, è la Coppa di calcio femminile islandese.
 Bikar kvenna – citata anche, ma solo recentemente, Coca Cola bikar kvenna per motivi di sponsorizzazione, è la Coppa d'Islanda di pallamano femminile